Marder – niemieckie niszczyciele czołgów z okresu II wojny światowej, uzbrojone w armatę 75 lub 76 mm:
 Marder I – na podwoziu ciągnika Lorraine 37L,
 Marder II – na podwoziu czołgu PzKpfw II,
 Marder III – na podwoziu czołgu PzKpfw 38(t),
 Marder – niemieckie bojowe wozy piechoty
 Marder 1 – wóz opracowany i produkowany w latach 70. XX wieku,
 Marder 2 – prototyp wozu opracowany w latach 80. XX wieku,
 Marder – niemiecka żywa torpeda z okresu II wojny światowej.